Сафо́новское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в Прокопьевском районе Кемеровской области. Административный центр — посёлок Новосафоновский.

История 
Сафоновское сельское поселение образовано 17 декабря 2004 года в соответствии с Законом Кемеровской области № 104-ОЗ.

География 
Расположено к западу от Прокопьевска. Соединяется с ним автомобильной дорогой, которая идет по территории угольных разрезов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Муниципальные образования Прокопьевского района
Упразднённые сельские поселения Кемеровской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году